

Albums 
 Best of Both Worlds (Davina) - album van davina
 Best of Both Worlds (Midnight Oil) - album van Midnight Oil
 The Best of Both Worlds (Jay-Z en R. Kelly album) - album van Jay-Z en R. Kelly
 The Best of Both Worlds (Marillion) - album van Marillion
 The Best of Both Worlds (Van Halen album) - album van Van Halen

Single 
 Best of Both Worlds (Robert Palmer) - single van Robert Palmer
 Best of Both Worlds (Van Halen single) - single van Van Halen
 The Best of Both Worlds (lied) - thema lied van de televisieserie Hannah Montana
 The Best of Both Worlds (Jay-Z en R. Kelly single) - single van Jay-Z and R. Kelly

Overig
The Best of Both Worlds (musical) - Amerikaanse musical uit 2005
Best of Both Worlds (film) - 2001